Ennis
Ennis (Montana)
Ennis (Texas)

Desambiguações de topônimos